Bruckleiten ist der Name folgender Orte:

 Bruckleiten (Sonnen), Einöde der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern
 Bruckleiten (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft in der Marktgemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich